Europese weg 89, een Europese weg
E89 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten